Eusynstyela är ett släkte av sjöpungar. Eusynstyela ingår i familjen Styelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Eusynstyela

en:Eusynstyela misakiensis